A Tippeligaen de 1997 iniciou-se em 12 de Abril e terminou em 19 de Outubro. Contou com 14 participantes, sendo que todas as equipes jogaram contra todas. Ao final, foram disputadas 26 partidas, e o Rosenborg sagrou-se campeão.

Skeid e Lyn foram despromovidos para a segunda divisão do país. O artilheiro da competição foi Sigurd Rushfeldt, do Rosenborg, com 25 golos.

Classificação final

Artilheiros 

 Sigurd Rushfeldt, Rosenborg - 25 golos
 Harald Martin Brattbakk, Rosenborg - 23 golos
 Mons Ivar Mjelde, Brann - 16 golos
 Kjetil Løvvik, Brann - 15 golos
 Jostein Flo, Strømsgodset - 15 golos
 Odd Inge Olsen, Molde - 13 golos
 Daniel Berg Hestad, Molde - 12 golos
 Mini Jakobsen, Rosenborg - 12 golos
 Stig Johansen, Bodø/Glimt - 12 golos

Campeonato Norueguês de Futebol
1997 no futebol
Desporto na Noruega em 1997